Ostermair ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Ostermair (1837–1899), deutscher Maurer
 Markus Ostermair (* 1981), deutscher Schriftsteller